Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva.

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1980

1980
Olympiska sommarspelen 1980